Gornja Gračenica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Popovača, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 971 stanovnika te 335 obiteljskih kućanstava.

Sport 
 ŠNK Mladost Gornja Gračenica

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji